Ferid ou Férid est un variante du prénom Farid.

Personnes 
Férid Boughedir, réalisateur tunisien.
Ferid Chouchane, footballeur tunisien.
Ferid Idrizović, footballeur bosniaque.
Ferid Murad, prix Nobel de physiologie ou médecine américain.
Damat Ferid Pacha, grand vizir ottoman.

Personnage 
Ferid, un personnage du jeu vidéo Suikoden V.
Ferid Bathory, un personnage du manga Seraph of the End. 

Prénom masculin
Prénom arabe